Hitrostno drsanje na kratke proge na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški na 1000 metrov, tekmovanje je potekalo 17. in 20. januarja 2010. Zlato medaljo je osvojil Li Jung-Su, srebrno Li Ho-Suk, bronasto pa Apolo Anton Ohno.

Rezultati

Predtekmovanje

Četrtfinale

Polfinale

Finale

Finale B

Finale A

moški 1000